Нос — фамилия. 
Известные носители:
 Нос, Андрей Евдокимович (?—1910) — юрист, писатель.
 Нос, Владимир Тимофеевич (более известен под фамилией Юрезанский; 1888—1957) — писатель, журналист, ополченец Великой Отечественной войны.